Лео́н По́у-младший () родился 22 января 1984 года в городе Беркли, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Был выбран под общим 49-м номером на драфте НБА 2006 года командой «Денвер Наггетс» и сразу же обменян в «Бостон Селтикс». Чемпион НБА сезона 2007/2008 в составе «Бостон Селтикс». Хотя рост Леона всего 203 см, тренер «Селтикс» Док Риверс использовал его как резервного центрового.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Леон Поу на официальном сайте НБА
 Официальный сайт Леона Поу
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»